Список штатов США по дате присоединения — перечень государств (штатов) по дате их  (государств) Северной Америки.

История 
4 июля 1776 года тринадцать колоний подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании. Результатом этих шагов явилось создание Соединённых Штатов Америки и война за независимость США. Остальные британские колонии в Северной и Центральной Америке (пять колоний, расположенных на территории современной Канады, восемь колоний, расположенных на островах Карибского моря, и Бермудские Острова) к революции не присоединились, сохранив верность британской короне.

К концу июня 1788 года штаты Мэриленд, Южная Каролина и Нью-Гемпшир дали своё согласие, удовлетворяющее требованиям для ратификации девяти колоний. После этого Конституция юридически вступила в силу. Но избиратели двух крупных штатов — Нью-Йорка и Виргинии — не приняли решение, так же как и двух небольших штатов — Северной Каролины и Род-Айленда. Было ясно, что без согласия Нью-Йорка и Виргинии Конституция может быть не принята.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

История США
Списки по штатам США